
Molekulska formula -{C14H16N2}- se može odnositi na:

 Ergolin
 Atipamezol
 Difeniletilendiamin
 Tolidin